

Pessoas
Devon Gearhart
Sally Miller Gearhart

Localidades
Gearhart (Oregon)

Desambiguação